Vallensbæk Kommune er en forstadskommune til København, og er beliggende i Region Hovedstaden.

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 forblev kommunen selvstændig, men med en samarbejdsaftale med Ishøj Kommune.

Vallensbæk Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 1970 af Vallensbæk Sogn (Smørum Herred).

Ved kommunalvalget i 2005 blev der atter konservativt flertal; tilmed absolut flertal idet partiet har 10 af 15 pladser i kommunalbestyrelsen. Der har været konservativt styre i kommunen siden 1962.

Vallensbæk kommunes Konservative daværende borgmester Kurt Hockerup afgik 29. marts 2010 ved døden. Efter hans død overtog den Konservative Henrik Rasmussen borgmesterembedet.

Byer

Politik

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Borgmestre

Kilder 

 

 
Kommuner i Region Hovedstaden
Kommuner med Gentofte-status